Osterspaziergang steht für:
 einen Auftritt im ersten Teil von Johann Wolfgang Goethes „Faust“, siehe Faust I#Osterspaziergang
 Osterspaziergang (Film) (Easter Parade), deutscher Titel eines Films aus dem Jahr 1948 mit Fred Astaire und Judy Garland